Bonce kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Boncé, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,

Nordmakedonien 

 Bonče, ort, Opsjtina Prilep,